Faouët – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Bretania, w departamencie Côtes-d’Armor.
 Faouët – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Bretania, w departamencie Morbihan.